Erlhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Erlhoff (1944–2022), deutscher Fußballspieler und Trainer
 Kari Erlhoff (* 1979), deutsche Schriftstellerin
 Michael Erlhoff (1946–2021), deutscher Design-Experte, Kunst-Theoretiker und Autor